Nordijska kombinacija na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - individualno na srednji skakalnici in 10 kilometrov, tekmovanje je potekalo 25. februarja 2010.

Rezultati

Smučarski skoki

Smučarski tek 

Individualno velika skakalnica